A Segunda División 1996–97-es szezonja volt a bajnokság hatvanhatodik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a CP Mérida lett.

Végeredmény

Rájátszás

Segunda División szezonok
Spanyol 2